Хворо́ба Ба́рлова (за ім'ям англ. лікаря Т. Барлоу, що детально описав це захворювання) — цинга дітей раннього віку. Хворобу спричинює зниження вмісту вітаміну С в організмі внаслідок нестачі його в їжі (при штучному годуванні, при годуванні кип'яченим або бідним на вітамін С жіночим молоком).

Прояви хвороби Барлова: крововиливи в кістки черепа та під надкісницю і всередину трубчастих кісток, висип на шкірі, набряк і кровоточивість ясен, недокрів'я.

Запобігання та лікування — призначення ягідних та фруктових соків і відварів, багатих на вітамін С, та його препаратів.

Джерела 
 
 

Недостатність харчування
Дитячі захворювання
Епоніми у медицині